Джон Ньюкомб був чемпіоном попереднього року, але цього разу ILTF заборонила виступати йому та іншим гравцям, які підписали контракт з WCT. У фіналі Стен Сміт переміг Іліє Настасе з рахунком 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5. Це була його перша і остання перемога на Вімблдоні, а також другий і останній титул турнірів Великого шолома загалом.

Сіяні гравці 
 Стен Сміт (чемпіон)
 Іліє Настасе (фінал)
 Мануель Орантес (півфінал)
 Андрес Хімено (2 коло)
 Ян Кодеш (півфінал)
 П'єр Бартез (4 коло)
 Боб Г'юїтт (1 коло)
 Метревелі Олександр Іраклійович (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1972 Wimbledon Men's Singles draw 

1972 у тенісі
Вімблдонський турнір